Drakblod kan syfta på:

 Drakblod – en prosabok av Artur Lundkvist utgiven 1936
 Drakblod (harts) – den röda kådan från ett antal olika växter
 Drakblodsträd – ett liljeträd i familjen Sparrisväxter